Боргуста́нская — станица в составе Предгорного района (муниципального округа) Ставропольского края России.

Этимология 
Название населённого пункта предположительно образовано от скифских слов бор («жёлтый (серый)» и стан («стоянка»).
 
Встречаются также следующие варианты наименований: Богрустанская, Богустанская, Боргустанъ, Боргустан.

География 
Станица Боргустанская расположена на реке Бугунта, на высоте 950 м над уровнем моря.

Расстояние до краевого центра: 119 км.

Расстояние до районного центра: 28 км.

Площадь поселения составляет 235,90 км².

История 
Станица Боргустанская была основана 14 марта 1825 года, в 16 км от г. Кисловодска на берегу реки Подкумок у основания Рим-горы, для защиты кордонной линии от набегов недружественных тогда горцев. В 1847 году по просьбе жителей станица была перенесена на Боргустанский хребет, где располагалась приписанная к станице земля, где она и находится по настоящее время.

Входила в Пятигорский отдел Терской области.

До 16 марта 2020 года станица образовывала упразднённое сельское поселение станица Боргустанская.

Население 

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения преобладают русские (92 %).

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Участковая больница — ул. Кооперативная,18.
 Районная детская библиотека — филиал № 4 — ул. Терская,14.

Образование 
 Детский сад № 19
 Средняя общеобразовательная школа № 4

Русская православная церковь 
 В станице расположена Церковь святого великомученика Георгия Победоносца. Относится к Кисловодскому благочинию Пятигорской и Черкесской епархии. Зарегистрирована 31 октября 2001 года.

Кладбище 
В Боргустанской находится общественное открытое кладбище площадью 37 тыс. м² (ул. Пушкина, 1а).

Памятники 
 Памятники природы
В окрестностях села находятся два памятника природы — «Участки тиса в Боргустанском и Бекешевском лесничествах» (единственное место произрастания тиса ягодного на территории Ставропольского края) и «Пещерная стена».

 Памятники истории
 Братская могила 545 бойцов и командиров 2-й Южно-Осетинской бригады, погибших в сентябре 1920 года, и воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сентябрь 1920, 1942—1943, 1968 года
 Памятник В. И. Ленину. 1966 год

 Памятники археологии
Согласно Постановлению главы администрации Ставропольского края

Люди, связанные со станицей 
 Ветренко, Даниил Родионович (1882—1949) — русский офицер, участник белого движения, уроженец станицы

Примечания 

Населённые пункты Предгорного района
Упразднённые муниципальные образования Предгорного района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году
Станицы